USS Mayrant — два кораблі ВМС США, названі на честь морського офіцера Джона Мейранта ().

 USS Mayrant (DD-31) — ескадрений міноносець типу «Полдінг». Збудований у 1910 році. Брав участь у Першій світовій війні. У 1920 році переведений в резерв. Зданий на злам у 1935 році. 
 USS Mayrant (DD-402) —  ескадрений міноносець типу «Бенгам» часів Другої світової війни. 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни